Sunset Sons () — британо-австралийская инди-группа, основанная в городе Сорт-Осгор, в департаменте Ланды на юго-западе Франции, известном как «Европейская Столица серфинга».

Группа выпустила четыре демо-альбома и дебютный альбом Very Rarely Say Die, который был выпущен 1 апреля 2016 года. Они гастролировали по всей Великобритании, Ирландии, Европе и на западном побережье США.

Основание группы 
Группа начала образовываться, когда барабанщик Джед Лэйдлоу был в гостях у подруги, которую он встретил во время обучения серфингу на Канарских островах, в баре под названием Le Surfing, находящимся на пляже у Осгора.

В ту ночь певец Рори Уильямс выступал в баре, где он также работал уборщиком. Рори переехал туда за год до этого. Они подружились и решили создать группу, чтобы заработать денег на зимний сезон, вместе с друзьями Робином Уиндрамом (гитара) и Пит Харпером (бас).

Изначально они выступали как кавер-группа под названием Cheerleaders. Выступали они во французских Альпах зимой, чтобы развлекать молодёжь-сноубордистов в трёх долинах. В основном в городах Тинь и Валь д’Изер.

После выступления в разных барах горнолыжных курортов (иногда до трёх выступлений за день), они становятся известными за их необычный выбор песен. После этого они решили начать писать свои собственный песни.

После переезда обратно в Осгор, для выступлений летом они изменили своё название на Sunset Sons. Они проводили каждую пятницу в местной танцевальной студии, сочиняя песни.

Джед отправил несколько набросков, чтобы солист Сони Стив из бывшей группы Джеда, оценил их. Стив искал новый проект-Менеджмент в то время и улетел в Осгор, чтобы убедить их спеть четыре песни в маленьком баре, и был поражен реакцией толпы.

Стив помог им записать их дебютный демо-альбом группы в доме, который они арендовали в Осгоре на зиму, с продюсером Джеймсом Льюисом. Они назвали альбом Le Surfing EP из-за бара, где они встретились.

Le Surfing официально был выпущен 20 февраля 2014 года и поднялся до 6 строчки в рок-чарте iTunes. Это привлекло внимание звукозаписывающих компаний и издателей.

Стив был заинтересован в том, чтобы группа соответствовала своему статусу. Именно поэтому он отказывался от концертов в больших городах Франции и Великобритании.

С 2014 по настоящее время 
В апреле 2014 года их трек She Wants завоевал звание «Next Hype» от Зейна Лоу, и был добавлен в BBC Radio 1’s ‘Introducing’ playlist. В июне 2014 года они подписали контракты с Polydor Records, Vagrant Records and Kobalt Music.

Летом 2014 года можно было заметить, как они играют на BBC Introducing и на Leeds festival среди многих других исполнителей.

Их первый официальный релиз «No Bad Days EP» (продюсер Джеймс Льюис) был выпущен 28 октября 2014 года и взлетел на первое место в iTunes рок-чарте, а также рек был добавлен в BBC 1 в плей-лист «New Music We Trust», что означает: «Новая музыка, которой мы доверяем». В январе 2015 года, группа была номинирована на лучший звук BBC, MTV Brand New 2015.

Их второй официальный выпуск «The Fall Line EP» (продюсер Кэтрин Маркс) был выпущен 9 марта 2015 года, а также поднялся на первое место в iTunes рок-чарте, а трек Medicine был песней дня на BBC 1.

В марте 2015 года группа отправилась в Нэшвилл, чтобы начать запись своего дебютного альбома.

Летом 2015 года группа выступила на фестивале в Гластонбери. Затем они приняли участия во многих других летних фестивалях по всей Европе.

Их третий релиз, «She Wants EP», был выпущен 23 июля 2015. Главный трек релиза — «She Wants». Именно поэтому их третий релиз был так назван. 

9 августа 2015 года, группа сказала, что они вновь работают над их дебютным альбомом. Они признались, что в альбоме будут треки со времен выступлений в Нэшвилле. Но также они добавили, что все старые треки будут перезаписаны и исправлены с целью, чтобы закончить альбом к концу лета 2015 года.

В октябре 2015 года группа Imagine Dragons пригласили Sunset Sons в качестве основной поддержки для их Европейского тура, охватывающего 35 городов Германии, Франции, Бельгии, Великобритании, Ирландии, Испании,Нидерландов, Швеции, Норвегии, Италии и Швейцарии.

16 октября 2015 года они выпустили свой самый известный на данный момент, трек «On The Road», в качестве благодарности Imagine Dragons за то, что те пригласили Sunset Sons в их европейский тур.

В январе 2016 года группа объявила, что их дебютный альбом 'Very Rarely Say Die', будет выпущен 1 апреля 2016 года.

Их песни Remember и Medicine включены в видеоигры Guitar Hero Live.
Группа появилась на BBC Radio 1-шоу 27 октября 2015 года, чтобы поговорить о музыке в видео играх.

Участники группы 
 Рори Уильямс (Вокал, Клавиши)
 Джед Лейдлоу (Ударные)
 Робин Уиндрам (Гитара, Бэк-Вокал)
 Пит Харпер (Бас-Гитара)

Дискография

Альбомы 
 Very Rarely Say Die (1 Апреля 2016 Года)
 Blood Rush Déjà Vu (1 Ноября 2019 Года)

Демо-Альбомы 
 Le Surfing EP (20 февраля 2014)
 No Bad Days EP (28 октября 2014)
 The Fall Line EP (9 марта 2015)
 She Wants EP (23 июля 2015)

Саундтреки 
 «Watch Your Back» используется в титрах в Netflix в сериале Bloodline
 «Remember» используется в Guitar Hero Live (Ноябрь 2015)
 «Medicine» используется в Guitar Hero Live (Ноябрь 2015)
 «Remember» используется в Dream League Soccer 16
 «Blondie» используется в Dream League Soccer 16
 «Medicine» используется в Dream League Soccer 16
 «On the Road» используется в Dream League Soccer 16
«Love Lights» используется в Dream League Soccer 19

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году